Allotey ist der Familienname folgender Personen:

 Love Allotey (1936–1996), ghanaischer Boxer 
 Patrick Allotey (1978–2007), ghanaischer Fußballspieler
 Stanley Allotey (* 1942), ghanaischer Sprinter